Đồng Phúc (Bắc Giang)
 Đồng Phúc (Bắc Kạn)